Michel Bouvard est un nom notamment porté par :
 Michel Bouvard (1958-), organiste français ;
 Michel Bouvard (1955-), homme politique français ;
Michel I Bouvard de Fourqueux (1686-1754), magistrat et administrateur français, père du suivant.
 Michel Bouvard de Fourqueux (1719-1789), homme d'État français, fils du précédent.